Jichu Quta kan syfta på
I sparåket aymara jichu stipa ichu, quta sjö, också Hichucota, Ichucota, Ichucota

Bolivia 
 Laguna Hichucota – en sjö i departementet La Paz
 Laguna Ichucota – en sjö i departementet La Paz
 Río Ichucota – en sjö i departementet La Paz